Wicehrabiowie Melville 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1802–1811: Henry Dundas, 1. wicehrabia Melville
 1811–1851: Robert Saunders Dundas, 2. wicehrabia Melville
 1851–1876: Henry Dundas (3. wicehrabia Melville)
 1876–1886: Robert Dundas (4. wicehrabia Melville)
 1886–1904: Robert Dundas (5. wicehrabia Melville)
 1904–1926: Charles Saunders Dundas, 6. wicehrabia Melville
 1926–1935: Henry Charles Clement Dundas, 7. wicehrabia Melville
 1935–1971: Henry Charles Patric Brouncker Dundas, 8. wicehrabia Melville
 1971 -: Robert David Ross Dundas, 9. wicehrabia Melville

Najstarszy syn 9. wicehrabiego Melville: Robert Henry Kirkpatrick Dundas

Linki zewnętrzne 
 leighrayment.com

Melville